De 10e editie van de Champions League werd gewonnen door Real Madrid in de finale tegen het Duitse Bayer Leverkusen.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

* Eindstand 1-0 voor Lokomotiv maar herspeeld wegens de niet-uitsluiting van een Lokomotiv speler met 2 gele kaarten.

Eerste groepsfase 
16 winnaars van de 3de kwalificatieronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top 2 van elke groep gaat naar de 2de groepsfase, de 3de plaats gaat door naar de 3de ronde van de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede groepsfase  
De 8 groepswinnaars en 8 2de plaatsen van de eerste groepsfase werden over 4 groepen van 4 verdeeld met telkens twee groepswinnaars en twee 2de plaatsen. Teams van hetzelfde land of die in de vorige groepsfase samen zaten kunnen nu niet bij elkaar zitten. De top 2 gaat door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
 2001-02 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2001/02